Il doppio del torneo di tennis Montebello Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Sébastien Leblanc che hanno battuto in finale Sergio Gomez-Barrio e Brian Gyetko 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Doug Flach /  Brian MacPhie (semifinali)
 Peter Nyborg /  Kevin Ullyett (primo turno)

 Neil Borwick /  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)
 Albert Chang /  Leander Paes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montebello Challenger 1994